Криволап — українське прізвище.

Відомі носії:

 Криволап Анатолій Дмитрович (* 1946) — український художник, майстер українського нефігуратовного живопису та пейзажу.
 Криволап Володимир Іванович (* 1951) — народний депутат України 1-го скликання.
 Криволап Олександр Михайлович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Криволап Юрій Миколайович (* 1936) — американський вчений-мікробіолог, професор Мерілендського університету, український громадсько-політичний діяч.

Примітки 

Українські прізвища